Jacobus Scheltema Jzn., de oprichter van de N.V. Fabriek van Wollen Dekens v/h J. Scheltema Jzn., waarin nu het cultureel centrum Scheltema Leiden is gevestigd.
 Jacobus Scheltema, de van oorsprong Friese jurist en publicist.